Leghorn ist

der englische Name der italienischen Stadt Livorno
Leghorn (Huhn), eine nach dieser Stadt benannte Hühnerrasse
Foghorn Leghorn, eine Figur aus der Trickfilmserie Looney Tunes